Simek oder Šimek ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Simek (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Marko Simek (* 1995), österreichischer Handballspieler
 Miroslav Šimek (* 1959), tschechischer Kanute
 Radim Šimek (* 1992), tschechischer Eishockeyspieler
 Rudolf Simek (* 1954), österreichischer Philologe
 Zdeněk Šimek (1927–1970), tschechischer Bildhauer

Siehe auch:
 Schimek
 Schimeck